

Geografia 
 Marquinho, comune del Brasile

Persone 
 Marco Aurélio dos Santos (1974), ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Marco Aorelio Appi (1985), giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Marco Antônio de Mattos Filho (1986), calciatore brasiliano
 Marco Antonio Marsulo Junior (2002), calciatore brasiliano

Pagine correlate 
Marquinhos